Эмфа́за, эмфа́з, эмфа́зис ( «выразительность»):
 Эмфаза — фигура речи.
 Эмфаза — специальное изменение амплитуды сигнала в определённых частотах, чтобы увеличить соотношение сигнал/шум.
 Эмфаза — визуальное выделение части текста с целью сделать его более заметным, эмоционально окрашенным.
 Эмфаза — способ артикуляции, создающий особое напряжённое звучание некоторых согласных.